Postmaster (englisch für Postmeister) steht für:
 Postmaster (E-Mail), für jede E-Mail-Domain vorgeschriebene E-Mail-Adresse
 Postmaster (MTA), ein Mail Transfer Agent für unixoide Betriebssysteme
 Operation Postmaster, britisches Kommandounternehmen im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Postmeister
 Postmaster General
 United States Postmaster General